Tichilești (Tulcea)
 Tichilești (Brăila)
 Tichilești (Constanța)